Massenbach und Maßenbach sind geographische Namen:

Orte:
 Massenbach, Dorf in der Gemeinde Schwaigern im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, am gleichnamigen Gewässer
 Massenbach (Ellingen), Stadtteil von Ellingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern 

Gewässer:
 Massenbach (Lein), rechter Zufluss der Lein (zum Neckar) bei Schluchtern, Gemeinde Leingarten, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg. Fließt durch das Dorf Massenbach
 Massenbach (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz bei Heuchling, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Massenbach (Tairnbächle), rechter Zufluss des Tairnbächles (zum Waldangelbach) bei Tairnbach, Gemeinde Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

 Maßenbach, rechter Zufluss des Esbachs (rechter Oberlauf des Steinbachs, zur Jagst bei Hornberg) vor Gaggstatt, beide Orte zur Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg  

Massenbach ist ein aus Schwaben stammendes Adelsgeschlecht:
 Massenbach (Adelsgeschlecht)

Massenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Massenbach (1868–1947), preußischer Landrat in Wreschen
 Aletta von Massenbach (* 1969), deutsche Managerin
 Alexander von Massenbach (1818–1891), preußischer Generalleutnant
 Christian von Massenbach (1758–1827), preußischer Oberst und Schriftsteller
 Christian Julius von Massenbach (1832–1904), deutscher Verwaltungsbeamter, Regierungspräsident in Marienwerder
 Friedrich von Massenbach (1753–1819), preußischer General der Kavallerie, Gouverneur von Danzig
 Fritz von Massenbach (1861–1915), preußischer Landrat in Flatow
 Georg von Massenbach (1799–1885), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Karl von Massenbach (1752–1821), preußischer Generalmajor
 Leo von Massenbach (1797–1880), deutscher Jurist und königlich preußischer Staatsbeamter
 Leonhard von Massenbach (1835–1883), preußischer Politiker und Landrat des Obertaunuskreises
 Peter von der Heydt Freiherr von Massenbach (1938–2008), deutscher Politiker (CDU)
 Reinhard von Massenbach (1749–1816), württembergischer Kammerherr, Landtagsabgeordneter 
 Wichard von Massenbach (1909–1998), deutscher Gynäkologe und Gründungsrektor der Medizinischen Akademie in Lübeck

Siehe auch:
 Jüdische Gemeinde Massenbach
 Maschenbach, rechter Zufluss des Biberbachs (zum Main) nach Bieberbach, Gemeinde Sonnefeld, Landkreis Coburg, Bayern
 Masselbach